Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1919 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Félix Coquellle maire de Rosendaël (Fédération républicaine) se représente pour un second mandat face à lui Léon Lesage fils (SFIO).

Résultats 
 Conseiller général sortant : Félix Coquelle (FR)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1919-12
1919-12
1919-12
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est